Spitakşen – centro abitato del distretto di Şəmkir, in Azerbaigian
 Spitakşen – centro abitato del distretto di Xocavənd, in Azerbaigian